Фре́дрікссон () — шведське прізвище. У буквальному перекладі означає «син Фредріка». Згідно з переписом населення 2011 року в Швеції носіями прізвища є 18 650 чоловік.

Існує також схоже за написання прізвище Фредріксон (), яке має те ж походження та значення.

Фредрікссон 
 Герт Фредрікссон (1919–2006) — шведський веслувальник, олімпійський чемпіон.
 Ерік Альгот Фредрікссон (1885–1930) — шведський спортсмен, олімпійський чемпіон з перетягування канату.
 Ерік Фредрікссон (1943) — шведський футбольний арбітр, що судив фінальний матч Кубка Чемпіонів 1984.
 Матіас Фредрікссон (1973) — шведський лижник, олімпійський медаліст.
 Марі Фредрікссон (1958–2019) — шведська співачка, композитор, солістка поп-рок дуету Roxette.
 Маріанна Фредрікссон (1927–2007) — шведська письменниця та журналістка.
 Стіг Фредрікссон (1956) — шведський футболіст, захисник, гравець збірної Швеції.
 Тобіас Фредрікссон (1975) — шведський лижник, олімпійський чемпіон.

Фредріксон 
 Єнс Фредріксон (1967) — шведський вершник, учасник Олімпійських ігор.
 Лісен Братт Фредріксон (1976) — шведська вершниця, учасниця Олімпійських ігор.
 Педер Фредріксон (1972) — шведський вершник, олімпійський медаліст.

 20313 Фредріксон — астероїд головного поясу, відкритий 20 березня 1998 року.

Примітки 

Шведські прізвища